

Teatro
Twin Beds – lavoro teatrale di Salisbury Field e Margaret Mayo

Film
Twin Beds – film del 1920 diretto da Lloyd Ingraham 
Letti gemelli (Twin Beds) – film del 1929 diretto da Alfred Santell 
Letti gemelli (Twin Beds) – film del 1942 diretto da Tim Whelan